Хэл Холбрук (, полное имя Гарольд Роув Холбрук мл. , 17 февраля 1925, Кливленд, Огайо, США — 23 января 2021, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр. За свою карьеру он получил четыре телевизионные премии «Эмми» и был номинирован на награду ещё шесть раз, в 2008 году он был номинирован в категории «Лучший актёр второго плана» на «Оскар» за роль в фильме «В диких условиях», а также получил театральную премию «Тони» в 1966 году.

Ранняя жизнь 
Хэл Холбрук окончил университет Денисона в Грэнвилле, Огайо.

Карьера 
Хэл Холбрук — известный американский исполнитель характерных ролей и участвовал в эпизодических ролях в нескольких классических фильмах. Успехом стала его роль анонимного информатора в фильме об Уотергейте «Вся королевская рать». Самая известная роль Холбрука — роль священника, отца Мэлоуна в фильме ужасов «Туман».

За свою роль в фильме «В диких условиях» Холбрук был выдвинут на премию Оскар 2008 года за лучшую роль второго плана. Он стал самым старым человеком, номинированном на премию в данной категории.

В 2010 году он появился в роли отца героини Кэти Сагал в третьем сезоне популярного сериала «Сыны анархии».

Личная жизнь 
Холбрук был женат три раза, и имеет троих детей. Он женился на Руби Холбрук 22 сентября 1945 года, и развелся с ней в 1965 году. У них было двое детей, Виктория Холбрук и Дэвид Холбрук. 28 декабря 1966 года он женился Кэрол Еве Росен. У них был один ребёнок Эва Холбрук, и они развелись 14 июня 1983 года. Он женился на Дикси Картер 27 мая 1984 года. Они оставались женаты до самой её смерти 10 апреля 2010 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Академии Калвера
Выпускники университета Денисон
Награждённые Национальной гуманитарной медалью США
Киноактёры США